Železniční trať Česká Třebová – Přerov – Bohumín se skládá ze dvou tratí:
 Železniční trať Česká Třebová – Přerov
 Železniční trať Přerov–Bohumín

Externí odkazy